Intoleranz steht für:
 Intoleranz (Film), einen Spielfilm von David Wark Griffith aus dem Jahre 1916
 Intoleranz (Medizin), in der Medizin eine ursächlich verschiedene Gruppe von Stoffwechselstörungen
 Chemikalien-Intoleranz, einer Überempfindlichkeit gegenüber Chemikalien
 Den Gegenbegriff zu Toleranz

Siehe auch: